Anche il figlio Philipp ha seguito le sue orme diventando un pilota professionista.

Carriera
Dopo aver iniziato a correre nel motocross, nel motomondiale ha gareggiato in classe 80 con la Krauser sino al momento dell'abolizione della classe, ottenendo come miglior risultato il terzo posto finale nel motomondiale 1989, anno in cui si è imposto tre volte e ha perso il titolo solo all'ultima gara. Nel 1988 ottiene una vittoria e chiude undicesimo nel Campionato Europeo Velocità Classe 80.

Dal motomondiale 1989 al motomondiale 1997 ha invece gareggiato in classe 125 dapprima con motociclette Bakker-Rotax e in seguito Aprilia, ottenendo il quinto posto nel 1994 quale miglior risultato.

Nel Gran Premio motociclistico di Cecoslovacchia 1991 è incorso in una grave caduta con fratture alle gambe che gli faranno terminare in anticipo la stagione di gare.

In totale ha ottenuto 5 vittorie nei singoli gran premi e 20 piazzamenti sul podio.

Risultati nel motomondiale

Classe 80

Classe 125

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Piloti della classe 80
Piloti della classe 125